De Bundesliga 2008/09 was het 46e seizoen van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. VfL Wolfsburg werd voor het eerst in de geschiedenis landskampioen.

Eindstand

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2008/09 uitkwamen in de Bundesliga.

VfL Wolfsburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van VfL Wolfsburg, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van trainer-coach Felix Magath de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de eerste keer kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
 DFB-Pokal 2008/09
 2. Bundesliga 2008/09

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2008/09